Шаламы — название населённых пунктов:

 Шаламы — деревня в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.
 Шаламы — деревня в Байкаловском районе Свердловской области России.